Нделе:

 Нделе, Альберт — конголезский политик;
 Нделе — субпрефектура в Центральноафриканской Республике;
 Нделе — город в Центральноафриканской Республике, центр одноимённой субпрефектуры;
 Нделе — аэропорт в одноимённом городе.